Захват Емтланда () — завоевание Норвегией территории провинции Емтланд (по-норвежски: Jemtland) в 1677 году в рамках Датско-шведской войны 1675—1679 годов. Уже в ноябре 1677 года Швеции удалось восстановить контроль над провинцией.

Планы 
Провинция Емтланд была передана Датско-Норвежским королевством Швеции по договору в Брёмсебру в 1645 году, поэтому она стала мишенью для завоевания в условиях новой войны. С самого начала Датско-шведской войны шведский стратегический план включил атаку против Норвегии с территории Емтланда. Однако кризисы на других фронтах неоднократно отвлекали, которые были предназначены для такого нападения.

Реализация 
В начале 1677 года пришли известия, что норвежцы, защищавшие Тронхейм, выдвинулись на юг, чтобы укрепить армию Ульрика Гюлленлёве. Это дало возможность шведам продвинуться к норвежской границе. Атакующая сила должна была встать под руку Карла Ларссона Спарре, генерал-губернатора Вестерноррланда. Он имел в своем распоряжении 1700 солдат, из которых три роты составляли местные жители, из Емтланда. Однако Спарре был не в состоянии прокормить эти войска, и, кроме того, солдаты не получали жалование десять месяцев, поэтому разошлись по Норрланду и занялись земледелием. Таким образом, от планов нападения пришлось отказаться.

Тем же летом шведские разведчики доложили, что норвежцы сами собрали силы в Тронхейме и Рерусе и готовят нападение на приграничные территории. Спарре получил депешу от Магнуса Габриэля Делагарди с требованием предупредить норвежское нападение, переместив войска либо в сторону Тронхейме, либо через долину Гудбрандсдал в Вермланд. Спарре выбрал второй вариант и отправил большую часть своих войск во главе с майором Карлом Рутенкрантцес в Вермланд, однако сам остался дожидаться подкреплений из 1400 солдат. Спарре также попытался собрать войска в самом Емтланде, но, как и в Сконе и Бохуслене, местные жители были все ещё лояльны к своим прежним хозяевам. Когда подкрепления, наконец, прибыли, новобранцев оказалось всего 290, и они были плохо вооружены и обучены. Будучи не в состоянии содержать войско, Спарре вновь распустил его.

Вскоре пришли новости, что норвежцы пересекли границу. Спарре теперь оказался в ещё более сложном положении: его оборонительные позиции были в плохом состоянии, и у него не было никаких средств для их укрепления. В его распоряжении было только четырнадцать пушек.

16 августа большое норвежское войско атаковал позиции Рутенкрантца в Вермланде. Едва бой начался, емтландцы покинули свои позиции и перешли на сторону норвежцев. Шведские драгуны удержали свои позиции и продолжали сражаться ночью, пока не были пленены.

Незадолго до этого Спарре решил перевести оставшиеся войска на север. В то время как пехота шла по суше, артиллерия была транспортирована по реке. По прибытии в войске Спарре осталось лишь 400 солдат, вся артиллерия была потеряна, и шведский командир решил удалиться в Гулленсунсбру. Там он узнал, что отряд Рутенкрантца разгромлен. Это побудило его перегруппироваться. Его армия была усилена до 1700 солдат, но он не решался выступить против норвежцев, убежденный в их численном превосходстве. Емтланд был занят норвежцами.

Норвежцы захватили около 400 солдат и четыре пушки. В честь победы была отчеканена памятная медаль. На шведской стороне вина за поражение была возложена на Спарре, который, в свою очередь, оправдывался скудостью припасов и малочисленностью армии. Карл XI отправил Спарре в отставку, назначив генерал-губернатор Емтланда Якоба Флеминга. Фельдмаршал Хенрик Горн получил приказ возглавить войска для защиты Норрланда. Хорн собрал своих людей в Медельпаде осенью 1677 года, и едва он начал свой поход в Емтланд, дошел слух, что норвежцы уже ушли. Норвежцы приняли щведскую разведывательную конницу за авангард большой армии и оставили Емтланд 1 ноября.

Войдя в Емтланд, Горн получил письмо от короля, где он получил задание расследовать сообщения о предательстве со стороны местных жителей. В декабре духовенство и представители общин вызваны на допрос. Горн узнал, что между емтландцами и норвежцами был заключен секретный союз, ратифицированный печатями местных общин. Все опасались репрессий, но, в конце концов, емтландцам было приказано сдать своё оружие, чтобы предотвратить «будущую помощь врагу». Это относительно мягкое наказание контрастировало с репрессиями шведов в Сконе.

Примечания

Литература 
  Björlin, Gustaf (1885) Kriget mot Danmark 1675—1679 ISBN 978-1-142-27749-9
  Vaupell, Otto Frederik (1872) Den danske hærs historie til nutiden og den norske hærs historie, indtil 1814 (University of Michigan Library. 1872)
  Sehlin, Carl (1929 Grunddragen av Jämtlands och Härjedalens historia (Östersund, Jämtlands Läns Bildningsförbunds förlag)
  Gjerset, Knut (1915) History of the Norwegian People (The MacMillan Company)
  Lisk, Jill (1967) The Struggle for Supremacy in the Baltic: 1600—1725 (Funk & Wagnalls, New York)

Сражения по алфавиту
Сражения Дании
Сражения Швеции
Сражения в Швеции
Сражения Голландской войны
Сражения 1677 года